Bolbe är ett släkte av bönsyrsor. Bolbe ingår i familjen Iridopterygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor